Twan Meskens is een fictief personage. Hij komt voor in de televisieserie Thuis. Het wordt gespeeld door Maarten Bosmans.